2 miejscowości w Polsce:
 Zapust – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Choceń
 Zapust – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. szamotulskim, w gminie Ostroróg